L3, L-3, L.3 ou L03 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Albatros L 3, un avion de reconnaissance allemand ;
 HMS Badsworth (L03), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L3, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Lockheed L-3, un avion de transport léger américain ;
 L3, une série des chenillettes italiennes produites entre 1921 et 1945 ;
 L-3, un sous-marin soviétique ayant coulé le paquebot Goya dans la mer Baltique le  faisant environ 6.500 morts lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 L-3 Communications, une société américaine spécialisée dans le secteur de la défense ;
 Zeppelin L.3, un dirigeable allemand.

Informatique 
 L3, le troisième niveau de mémoire-cache (après L1 et L2) d'un microprocesseur moderne; la L3 est la mémoire-cache la plus lente mais aussi celle de plus grande taille.

Jeux vidéo 
 L3, nom du stick analogique gauche sur les manettes DualShock des consoles Playstation.

Formation 
 L3, la troisième année de licence, un diplôme en France.

Photographie 
 Nikon Coolpix L3, un appareil photographique numérique de Nikon.

Sciences

Anatomie 
 L3, la troisième vertèbre lombaire.

Astronomie 
 L3, un des cinq points de Lagrange.

Médecine 
 Classe ATC L03, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Phlegmon (L03), d'après la Classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 L3, désignation d’un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Physique 
 L3, un détecteur de particules élémentaires anciennement installé sur le LEP, au Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN).

Transport

Aviation/Aéronautique 
 Aeronca L-3 Grasshopper, un avion de reconnaissance américain ;
 .

Automobile 
 BYD L3, une automobile du constructeur chinois BYD.

Métro 
 Ligne L3 du métro de Barcelone.

Train 
 Ligne L3 du Léman Express à Genève.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres